Куртцман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куртцман, Алекс (род. 1973) — американский сценарист, продюсер и режиссёр фильмов и телесериалов.
 Куртцман, Клитус (1938—2017) — американский миколог, «отец современной систематики дрожжей».
  (род. 1964) — американский режиссер, продюсер, сценарист.